Struna – element instrumentu muzycznego
 Struny burdonowe – niskie dźwięki niektórych instrumentów strunowych
 Struny głosowe – dawna nazwa więzadeł głosowych
 Superstruna – teoria fizyczna
 Struny – polski film fabularny z 1977 roku w reż. Zbigniewa Kuźmińskiego